Ворожцо́в (Ворожцова) — русская фамилия.

 Ворожцов, Александр Петрович (1923—2006) — советский дипломат.
 Ворожцов, Борис Иванович (1929—2021) — специалист в области разработки методов и средств контроля и технической диагностики изделий и материалов.
 Ворожцов, Георгий Николаевич (род. 1935) — советский и российский химик.
 Ворожцов, Матвей Иванович (1889—1922) — революционер, большевик, руководитель партизанского движения на Алтае.
 
 Ворожцов, Павел Владимирович (род. 1980) — российский актёр.

 Ворожцова, Елена Викторовна (род. 1983) — российская баскетболистка, тренер.
 Ворожцова, Любовь Эвальдовна (род. 1950) — театральная актриса.
 Ворожцова, Марина Владимировна (род. 1957) — российская флейтистка.

См. также 
 Ворожцово